Владимир Кашин: Кашин, Владимир Алексеевич (1908—1987) — советский инженер и учёный, специалист кабельной промышленности.
 Кашин, Владимир Иванович (род. 1948) — российский политик и учёный-растениевод, академик РАН (2013), РАСХН (1997), заместитель председателя ЦК КПРФ.
 Кашин, Владимир Леонидович (1917—1992) — украинский советский детективный писатель.
 Кашин, Владимир Николаевич (1890—1938) — советский историк.